Маргвелашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Маргвелашвили, Важа (род. 1993) — грузинский дзюдоист.
 
 Маргвелашвили, Гиви Титович (1927—2020) — немецко-грузинский писатель, философ, языковед.
 Маргвелашвили, Пармен Иорамович (род. 1943) — народный депутат СССР от Грузинской ССР.
 Маргвелашвили, Тито Тадеозович (1891—1946) — грузинский писатель, философ и политик.